Юнко́ () — род воробьиных птиц из семейства Passerellidae, ранее включался в семейство овсянковых. Представители рода обитают в Северной Америке. Естественная среда обитания — хвойные или смешанные леса Северной Америки от тайги на севере до горных лесов в Мексике и Центральной Америке на юг до Панамы. Северные популяции зимой обычно мигрируют на юг, южные популяции оседлые, совершают только вертикальные кочёвки.

Кормятся птицы на земле. Зимой объединяются в стаи. Питаются, главным образом, насекомыми и семенами. Гнездо строят обычно в хорошо укрытом месте на земле или на небольшой высоте в кусте или на дереве.

Классификация 
На январь 2020 года в род включают 5 видов:
  — эндемик Мексики (полуострова Калифорния).
 , живёт в смешанных и хвойных лесах, чащах, парках и садах на большей части Северной Америки вплоть до севера Мексики.
  — эндемик острова Гуадалупе.
 , обитает в Мексике и на юге США.
 , живёт на западе Панамы, эндемик Коста-Рики.

Примечания 

 
Роды птиц